Cataldo Iannelli – presbitero, filosofo e archeologo italiano
 Francesco Iannelli – politico e magistrato italiano
 Maurizio Iannelli – ex brigatista e regista televisivo italiano
 Rocco Iannelli – militare italiano